Кле́йтон () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 236517 человек. Административный центр округа — город Джоунсборо.

История 
Округ Клейтон основан в 1858 году.

Округ в культуре 
Значительная часть действий романа Маргарет Митчел "Унесенные ветром" разворачивается в округе (графстве) Клейтон, где по сюжету расположена плантация O'Хара "Тара".

География 
Округ занимает площадь 370.4 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Клейтон в 2000 году проживало 236517 человек. Плотность населения составляла 638.5 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии